Tal puede referirse a:

Igual.
Tal, palmera india.
Tal, "palmada", ritmo musical de la India.
Tal (탈), máscara tradicional coreana.

Nombre y apellido
Mijaíl Tal (1936-1992), ajedrecista letón, octavo campeón del mundo.
Israel Talik Tal (1924–), general de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Tal Farlow (1921-1998), guitarrista de jazz estadounidense.
Tal (1998-), cantante franco-israelí.

Notas